Namuka ist der Name

 einer Insel der Lau-Inseln in Fidschi, siehe Namuka-i-Lau
 eines Ortes auf dieser Insel, siehe Namuka (Lau)
 eines Distrikts in der Provinz Macuata, siehe Namuka
 einer Insel in Vanuatu, siehe Namuka (Vanuatu)
 einer Insel in Tonga, siehe Nomuka